Sidekick este un serial de animație.

Note

Legături externe 
 

Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație
Personaje de desen animat